Формула-1 1955 року — 6-й сезон Чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, який проводиться під егідою FIA. Сезон 1955 року був найдовшим в історії перегонів Формули-1 і складається з 7 етапу. Розпочався 16 січня в Аргентини та закінчився 11 вересня в Італії.

Передісторія

Календар сезону 
У 1955 році проведено 7 Гран-прі.

Команди та пілоти  
Наступні команди та пілоти, які мають контракт на участь у Чемпіонаті світу ФІА 1955 року.

Чемпіонат

Гран-Прі Аргентини 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Аргентини 1955

Гран-Прі Монако 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Монако 1955

Індіанаполіс

Гран-Прі Бельгії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Бельгії 1955

Гран-Прі Нідерландів 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Нідерландів 1955

Гран-Прі Великої Британії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Великої Британії 1955

Гран Прі Італії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Італії 1955

Результати та положення в заліках

Гран-прі

  Індіанаполіс 500 був санкціонований  і не відповідав нормам Формули-1. Він також враховувався до чемпіонату AAA 1955 року.

Пілоти

Примітки

Джерела 

Спортивні події 1955
Сезони Формули-1